Francesc Homs i Ferret (Barcelona, 1951), economista i polític català.
 Francesc Homs i Molist (Vic, 1969), polític català. Conseller de Presiència de la Generalitat de Catalunya des de 2012.